Andrews Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Andrews Pond (Massachusetts), im Barnstable County
 Andrews Pond (North Carolina), im Richmond County